Muzio Clementi (1752-1832) – włoski kompozytor
 Aldo Clementi (1925-2011) – włoski kompozytor
 Clementi – stacja metra w Singapurze